Mistrzostwa Ameryki U-18 w koszykówce kobiet – turniej koszykarski organizowany przez FIBA, rozgrywany od 1988. Do 2004 zawody były rozgrywane co cztery lata, następnie co dwa lata. Do 2006 mistrzostwa rozgrywane były w kategorii do lat 19. Od 2006 są rozgrywane w kategorii do lat 18.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Szczegóły występów

Bibliografia 
 Oficjalna strona FIBA Ameryka

U18 kobiet